Crisis española puede referirse a:
 Crisis española de 2008-2015
Crisis políticas
 Crisis de 1917, crisis política del verano de 1917 en España.

Crisis económicas
 Recesión en España
 Crisis económica de 1993 en España
 Crisis económica española de 2008-2015
 Burbuja inmobiliaria en España de 1997 a 2008.
 Crisis inmobiliaria española 2008-2014
 Desempleo en España
 Historia de las cajas de ahorros españolas (nacionalización de cajas de ahorros)